Koltura ima više značenja:
 Koltura (Ređo di Kalabrija)
 Koltura (Trento)